Delio Rodríguez Barros – ciclista su strada spagnolo
 Emilio Rodríguez Barros – ciclista su strada spagnolo
 Manuel Rodríguez Barros – ciclista su strada spagnolo
 Pastor Rodríguez Barros – ex ciclista su strada spagnolo